Dawn kan avse:

 Dawn (namn) – ett kvinnligt förnamn med härkomst från engelskan
 Dawn (rymdsond) – en rymdsond uppskjuten 2007 med uppdrag att besöka asteroiderna Ceres och 4 Vesta
 Tony Orlando and Dawn – en musikgrupp från 1970-talet
 Dawn (musikgrupp) – ett black- och death metalband från Linköping
 Dawn (målning), en målning av Odd Nerdrum
 Dawn (dagstidning) – en pakistansk dagstidning